Петер Людвиг (; , , Германия — , , Германия) — немецкий промышленник, меценат, крупнейший коллекционер произведений античности и христианского средневековья, искусства доколумбовой Америки, Африки, Индии, Китая, эпохи барокко и рококо, искусства XX века, крупнейший частный коллекционер Пикассо. Почётный доктор Базельского и Лейпцигского университетов, член академий художеств Софии и Будапешта, кавалер ордена ГДР «Звезда дружбы народов», почётный гражданин города Кёльна.

Биография 
Петер Людвиг был одним из символов послевоенного возрождения Германии. В 1951 году он возглавил семейный кондитерский бизнес и вскоре сказочно разбогател и прославился. Заработанные средства Петер Людвиг всю свою жизнь тратил на приобретение произведений искусства.

В 1957 году Людвиг начал сотрудничество с кёльнским Музеем Шнютгена и ахенским Музеем Зюрмондта, стал председателем союза музеев Ахена. В 1969 году Людвига избрали в попечительский совет Музея Вальрафа-Рихарца в Кёльне, а в 1976 году он стал членом правления этого музея.

В этом же году Петер и Ирена Людвиг подарили городу Кёльну около 300 произведений современного искусства (в том числе русского авангарда), и эта коллекция легла в основу первого музея Людвига.

В 1977 году открылся Музей Зюрмондта-Людвига в Ахене.

В Кёльне по проекту О. Унгерса был построен Музей Людвига.

В последующие годы в Германии появились Институт искусств Людвига в Оберхаузене (1983), Дом искусства Людвига в Саарлуисе (1989), Форум Людвига в Ахене (1991) и Музей Людвига в Кобленце (1992).

В начале 1990-х гг. Ирена и Петер Людвиг подарили часть своей коллекции нескольким восточноевропейским странам. На их базе образовались несколько постоянных экспозиций и музеев. Наиболее известен из них Будапештский музей Людвига. Часть своей коллекции П. Людвиг в 1995 году передал в дар Русскому музею. Таким образом был основан «музей в музее» — Музей Людвига в Русском музее.

Музеи Людвига
 Музей Людвига в Кёльне
 Музей Людвига в Вене
 Музей Людвига в Будапеште
 Музей Людвига в Саарлуисе
 Музей Людвига в Кобленце
 Музей Людвига в Оберхаузене
 Музей Людвига в Ахене
 Музей Зюрмондта и Людвига в Аахене
 Музей Людвига в Пекине
 Музей Людвига в Санкт-Петербурге
 Музей Людвига на Кубе
 Коллекция Людвига в Бамберге

Примечания

Ссылки 
 Интервью с П.Людвигом, «Огонёк», 1996 г.

Коллекционеры искусства
Коллекции доколумбовых культур
Почётные доктора Базельского университета
Почётные доктора Барселонского университета
Почётные доктора Гаванского университета
Почётные доктора Лейпцигского университета
Кавалеры ордена «Звезда дружбы народов» (ГДР)
Почётные граждане Ахена
Почётные граждане Кёльна
Награждённые почётным кольцом города Вены